Sveti Donat je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 77 stanovnika te 30 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 83 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji